Miasta w USA:
 Spring Prairie – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
Gminy w USA:
 Spring Prairie (ang. Spring Prairie Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay
 Spring Prairie (ang. Spring Prairie Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth